In 1979 werd het 60ste Campeonato Maranhense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 24 juni tot 12 september. Maranhão werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Derde fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran